

Sigle 
Bălgarska Nacionalna Televizija – televisione pubblica bulgara
Banca della Nuova Terra – banca Italiana

Codici 
 BNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bundi (Papua Nuova Guinea)
 bnt – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue bantu